Ohata oder Ōhata ist der Familienname folgender Personen:

 Ayumu Ōhata (* 2001), japanischer Fußballspieler
 Daisuke Ōhata (* 1975), japanischer Rugby-Union-Spieler
 Ryuya Ohata (* 1997), japanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Ōhata